

Акадир — село, Жанібецький район, Західноказахстанська область
 Акадир — аул, Зерендинський район, Акмолинська область

Див. також 
 Агадир